Desa Cipelang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cipelang (administrativ by i Indonesien, lat -6,73, long 108,08), Jawa Barat, 
 Desa Cipelang (administrativ by i Indonesien, lat -6,70, long 106,77), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar